Gogolova může znamenat:
název ulice v různých městech České republiky
 Gogolova (Praha): je ulice na Hradčanech v Praze, spojuje ulice Na baště sv. Tomáše a Badeniho, pojmenována dle ruského spisovatele a dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola (1809–1852). 
 Gogolova (Brno): je ulice ve městě Brno, Jihomoravský kraj.
 Gogolova (Černošice): je ulice ve městě Černošice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Gogolova (Frýdek-Místek): je ulice ve městě Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj.
 Gogolova (Havířov): je ulice ve městě Havířov, okres Karviná, Moravskoslezský kraj.
 Gogolova (Hradec Králové): je ulice ve městě Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
 Gogolova (Jeseník): je ulice ve městě Jeseník, Olomoucký kraj.
 Gogolova (Olomouc): je ulice ve městě Olomouc, Olomoucký kraj.
 Gogolova (Opava): je ulice ve městě Opava, Moravskoslezský kraj.
 Gogolova (Ostrava): je ulice ve městě Ostrava, Moravskoslezský kraj.
 Gogolova (Trmice): je ulice ve městě Trmice, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj.
 Gogolova (Vysoké Mýto): je ulice ve městě Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

možná hledáte též ulici Gogoľova
 Gogoľova: je ulice ve městě Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko.
 Gogoľova (Košice): je ulice ve městě Košice, Košický kraj, Slovensko.
 Gogoľova (Martin): je ulice ve městě Martin, Žilinský kraj, Slovensko.
 Gogoľova (Pezinok): je ulice ve městě Pezinok, Bratislavský kraj, Slovensko.
 Gogoľova (Topoľčany): je ulice ve městě Topoľčany, Nitranský kraj, Slovensko.

Rozcestníky - místopisné jméno